Гіперсенсибілізація (від  та sensibilis — чутливий) — підвищення чутливості до світла галоїдосрібного фотографічного матеріалу промиванням його у воді або спеціальних розчинах безпосередньо перед зніманням.

Фотографія